Safe and Sound – singolo dei Capital Cities del 2011
 Safe and Sound – singolo dei Justice del 2016
 Safe and Sound – serie televisiva del 1996
Safe & Sound – singolo di Taylor Swift del 2011